VfB Stuttgart blev mester i 1. Fußball-Bundesliga 1983–1984.

Ligatabel	
	

Sæsoner i 1. Fußball-Bundesliga
Fodbold i 1983
Fodbold i 1984